Проспект-авеню:

 Проспект-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT White Plains Road Line.
 Проспект-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Fourth Avenue Line.